Villa Paganini bezeichnet
 eine Villa in Parma, siehe Villa Paganini (Parma)
 einen Park in Rom, siehe Villa Paganini (Rom)